Jako Filip III. byla označována řada panovníků:

 Filip III. Dobrý – vévoda burgundský
 Filip III. Francouzský – král francouzský
 Filip III. Arrhidaios – král makedonský
 Filip III. Navarrský – král navarrský
 Filip III. Španělský – král španělský, na portugalském trůnu toho jména druhý
 Filip IV. Španělský – na portugalském trůnu toho jména třetí

Rozcestníky - panovník

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp III.
eo:Filipo (regantoj)#Filipo la 3-a